

villes indiennes
 Hamirpur (Himachal Pradesh)
 Hamirpur (Uttar Pradesh)

districts indiens
 District de Hamirpur (Himachal Pradesh)
 District de Hamirpur (Uttar Pradesh)